Panoptikum – gabinet osobliwości
 Panoptikum – gabinet figur woskowych

Zobacz też 
 Panoptykon